О́дра Линн (; род. 31 января 1980, Альберт-Ли, Миннесота, США) — американская  и .

Биография 
Родилась 31 января 1980 года в городе Альберт-Ли, штат Миннесота, США. Детство провела на ферме родителей. Начала карьеру модели в 15 лет.

В августе 2002 года она стала «Кибер-девушкой недели Playboy». В октябре 2003 года Одра стала Playmate мужского журнала Playboy.

В марте 2005 года она появилась на обложке журнала Rolling Stone Italia. Также появлялась на обложках журналов Vogue Italia, GQ Asian Edition, GQ British Edition, , Rolling Stone USA, Amore.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Одра Линн на сайте Model Mayhem